College Park může být:

 College Park (Maryland) – město v Marylandu
 College Park (Georgie) – město v Georgii
 College Park (Toronto) – nákupní centrum v Torontu

Externí odkazy